Bobby Rydell (1942–2022) – cantante e musicista statunitense
Ingvar Rydell (1922) – calciatore svedese
Mark Rydell (1933) – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
Sven Rydell (1905-1975) – calciatore e giornalista svedese